Ел Вердин има више значења:

 Ел Вердин (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Вердин (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Вердин (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику